"Rezzonico" pode ser:
 Ca' Rezzonico, palácio em Veneza
 Carlo Rezzonico (cardeal)
 Santa Maria Rezzonico, comuna italiana da Lombardia
 Carlo della Torre Rezzonico, o papa Clemente XIII

Desambiguações de topônimos